Айкин () — английская фамилия.

Известные носители 
  — новозеландский кинопродюсер, лауреат премии Австралийского киноинститута за лучший фильм (2005).
  (род. 1977) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Национальной регбийной лиги в составе клуба «Брисбен Бронкос» (2000).
  (род. 1951) — австралийский англист, писатель-фантаст и редактор, лауреат премии Чендлера Австралийского фонда научной фантастики (1992).
  (1930—2013) — южноафриканский гребец, участник Олимпийских игр (1948).
  (род. 1957) — новозеландский мебельный дизайнер, лауреат премии Фонда искусств Новой Зеландии в категории визуальных искусств (2003).

См. также